Борандо́хт ( Burān;  Pūrāndūkht; 590  — октябрь 631/632) — царица цариц (банбишнан банбишн)  Ирана, правила в 630 — 631 годах. Из династии Сасанидов.

Приход к власти 
После гибели Шахрвараза

Как показали будущие события, потомки Сасана по мужской линии в стране всё-таки были. Тем не менее впервые в истории Сасанидского Ирана на трон официально, в качестве единодержавной владычицы, взошла женщина — Борандохт (Буран), стараниями которой пал узурпатор Шахрвараз. Её матерью средневековые восточные писатели называют византийскую принцессу Марию, жену шаханшаха Хосрова II, а значит, если это так, Буран приходилась внучкой императору Маврикию. Возможно, это обстоятельство и сыграло решающую роль при избрании на царство — ведь в Сирии, фактически на западных границах Ирана, всё ещё стояли византийские победоносные легионы. Ирану следовало демонстрировать ромеям дружелюбие — тем более что Шахрвараз поднял мятеж с ведома, если не при поддержке, Ираклия, и убийство узурпатора могло послужить предлогом новой войны с Византийской империей, что стало бы гибельным для страны. И передача власти потомку сразу двух законных государей была политическим ходом, ориентированным прежде всего на положительную реакцию византийцев. Буран немедленно предприняла меры для предотвращения любых конфликтов с ромеями, отправив к ним посольство во главе с несторианским католикосом Ишоябом II. Так или иначе, конфликта удалось избежать — Ираклий, пребывавший в Алеппо, принял послов и пообещал ей поддержку. Видимо, благожелательный приём при византийском дворе послужил основанием для обвинения Ишояба в том, что он изменил несторианству. Царице даже пришлось защищать возвратившегося Ишояба от нападок единоверцев.

Правление Буран 

Фирдоуси, положительно характеризуя Буран, пишет, что «книг царских немало читала она». Мусульманские и христианские историки вообще с редким единодушием хорошо отзываются о царице, при которой началось восстановление разрушенных ирригационных систем, велось строительство, были прощены недоимки казне:

Тем не менее в это время начинаются набеги арабов на Хиру и Оболлу (места проживания арабов, признавших власть шахиншахов). Причём командир одного из отрядов, уговаривая халифа Абу Бакра напасть на Иран, аргументировал свою уверенность в слабости персов именно тем, что ими правит женщина.

Смерть царицы 
Буран умерла, проболев неделю, в октябре 631 года (или, по свидетельству автора сирийской «Хроники Сеерта», была задушена неким военачальником). Правление её продолжалось, по разным источникам, от 1 года и 4 месяцев до двух лет. Существует также не вполне ясное сообщение аль-Балазури о том, что Буран была регентшей трона до тех пор, пока Йездигерд III не стал совершеннолетним. Так или иначе, но монеты с её именем, атрибутированные третьим годом правления (начался 17 июня 631 года, а первый год правления длился несколько недель, до 17 июня 630 года), известны лишь для монетного двора Сакастана.

Примечания

Литература

Ссылки 

Правители Азии VII века
Женщины — главы государств и правительств
Монархи, убитые в VII веке
Убитые персидские монархи